Bánffy György (?–1581) erdélyi udvari főkapitány 1572–1573-ban és 1575-ben
 Bánffy György (?–1659) főúr, Doboka vármegye főispánja
 Bánffy György (1661–1708) főúr, Erdély első főkormányzója
 Bánffy György (1689–1735) református főgondnok, főispán
 Bánffy György (1739–1805), Kraszna és Doboka vármegyék főispánja
 Bánffy György (1746–1822) főúr, császári és királyi kamarás, Erdély főkormányzója
 Bánffy György (1772–1832) főúr, Zaránd vármegye főispánja
 Bánffy György (1845–1929) főajtónálló, országgyűlési képviselő, főrend
 Bánffy György (1853–1889) zeneszerző, író, országgyűlési képviselő
 Bánffy György (1927–2010) színész
 Bánffy György (1942)
 Bánffy Györgyné báró Wesselényi Zsuzsanna (1744–1800) írónő